Brorsson ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Brorsson (* 1996), schwedischer Fußballspieler
 Mona Brorsson (* 1990), schwedische Biathletin